Кукуру́за — українське прізвище.

 Кукуруза Павло (1896—1978) — український видавець, редактор, педагог.
 Кукуруза Сергій Васильович (1906—1979) — український і казахський художник-графік.
 Кукуруза Теодор Дмитрович — український поет, композитор, виконавець пісень.

Українські прізвища